Солодянка:

 Солодянка (приток Барневы) — река в Курганской и Тюменской областях.
 Солодянка (приток Гумбейки) — река в Челябинской и Оренбургской областях и Башкортостане.
 Солодянка (приток Увельки) — река в Челябинской области в Троицком район
 Солодянка — посёлок в Челябинской области.

См. также 
 Нижняя Солодянка